Nygren ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Nygren (1890–1978), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof
 Benjamin Nygren (* 2001), schwedischer Fußballspieler
 David Nygren (* 1938), US-amerikanischer Physiker
 Harley D. Nygren (1924–2019), US-amerikanischer Meereskundler und Direktor der NOAA Corps
 Magnus Nygren (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Mia Nygren (* 1960), schwedisches Model und Schauspielerin
 Wollert Nygren (1906–1988), norwegischer Eisschnellläufer

Sonstiges:
 Nygren Point, Landspitze der James-Ross-Insel, Antarktis
 Mount Nygren, Berg im Grahamland, Antarktika